ICD, sigle composé des trois lettres I, C et D, peut faire référence à :

 Ingénieur civil de la défense, en France ;
 Institut International du Commerce et du Développement, une école à visée Bac +5 du Groupe IGS, en France ;
 Interface Control Document ;
 International Classification of Diseases (en français, Classification internationale des maladies), un système de classification des maladies organisé par l'OMS ;
 implantable cardioverter-defibrillator, en français : défibrillateur automatique implantable (DAI) ;
 instrument de coopération au développement, de l'Union Européenne ;
 insensibilité congénitale à la douleur ;
 In-Circuit Debugger.